Lasiargus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Kulczynski 1894. Lasiargus ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Lasiargus